РПЦ има више значења:
 Руска православна црква
 Румунска православна црква